Jubula (ehemals GUIDancer) war ein Eclipse-basiertes Werkzeug der Braunschweiger Bredex GmbH zum Erzeugen automatisierter Tests für grafische Benutzeroberflächen. Das Tool lässt sich als Standalone-Anwendung oder als Eclipse-Plugin ausführen.

Historie 
Ende 2010 kündigte das Unternehmen an, zusammen mit der Version 5.0 im Frühjahr 2011 unter dem Namen Jubula Functional Testing Tool Kernteile der Software als Open Source unter Schirmherrschaft der Eclipse Foundation zu veröffentlichen. Ab Version 7.1 wurde der Funktionsumfang der proprietären Variant GUIdance mit der quelloffenen Jubula vereint vereint. Mit Version 8.8.1 wurde die Unterstützung seitens Bredex eingestellt.

Funktionsweise 
Jubula unterscheidet sich von anderen GUI-Testwerkzeugen, insbesondere dadurch, dass automatische Tests bereits vor der Entstehung der zu testenden Anwendung erstellt werden können. Daraus folgt, dass GUIdancer kein Tool zum Aufnehmen und Wiederabspielen von Tests ist. Vielmehr können automatische Testfälle direkt aus den Anforderungen erstellt werden. Dabei werden keine Programmierkenntnisse benötigt. GUIdancer basierte auf dem Eclipse Jubula Projekt und erweiterte Jubula um Funktionen wie Testabdeckung, Berichtswesen und weitere Toolkits.

Testfallerstellung 
Die Testfallerstellung erfolgt durch Drag&Drop aus einer Bibliothek atomarer Aktionen. Darauffolgend müssen zwei vom Benutzer definierte Details für jeden Schritt eingegeben werden: eine symbolische Bezeichnung für die zu testende GUI-Komponente und die notwendigen Parameter (Daten) für die Aktion. Möchte man einen Text (admin) in ein Textfeld (Benutzername) eingeben, würde man zunächst die Aktion „replace text“ per Drag&Drop hinzufügen und danach folgende Details eintragen:

 GUI-Komponente: Benutzername
 Parameter: admin

Die GUI-Komponente und die Parameter für den Schritt lassen sich später hinzufügen oder verändern. Dadurch bleiben Tests möglichst allgemein und wiederverwendbar.

Object Mapping 
Die Verbindung zwischen den symbolischen Namen und der tatsächlichen Komponente in der Anwendung erfolgt durch ein „Object Mapping“. Die zu bedienenden Komponenten werden aus der Anwendung eingesammelt, und mit den dazugehörigen symbolischen Namen verbunden. Zur Wiedererkennung von Komponenten wird eine Heuristik verwendet, um auch geänderte Komponenten wiederfinden zu können.

Da diese Verbindung zwischen der Spezifikation und der zu testenden Anwendung erst spät hergestellt wird, eignet sich GUIdancer besonders für moderne, agile Softwareentwicklungsprozesse und testgetriebene Entwicklung.

Wartbarkeit 
Einmal erstellt, können Testfälle beliebig oft wiederverwendet werden, um andere Testfälle zu erstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Kopie, sondern eine Referenz. Somit können Änderungen zentral durchgeführt werden, um Wartungsaufwände minimal zu halten.

Unterstützte GUI-Toolkits 
Jubula unterstützt Java (Swing, SWT/RCP), Web (HTML), .NET (WinForms), und iOS Anwendungen.

Weblinks 
 Jubula bei Hersteller Bredex

Einzelnachweise 

Testsoftware
Eclipse-Zusatzmodul